Папаяннопулос, Наполеон (1920—2012) — греческий офицер, командир 9-го полка Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС).
 Папаяннопулос, Сотириос (род. 1990) — шведский футболист греческого происхождения, защитник клуба «Копенгаген» и сборной Швеции.